Hillebrand van der Aa - pittore olandese (1659 - 1721)
Hillebrand van der Aa - pittore olandese (? - 1742)